Wilfried Berk (Rio de Janeiro, 1940) é um clarinetista brasileiro de origem alemã, virtuose na música erudita e no choro.

Biografia 
Passou toda a sua infância em Ipanema e Copacabana. Em 1950 mudou-se para Niterói (Colégio Bittencourt Silva e Liceu Nilo Peçanha) onde iniciou seus estudos musicais aos 14 anos, no conservatório, passando para a antiga Escola Nacional de Música no Rio, classe do professor Jayoleno dos Santos.

De formação erudita, diplomado no Rio de Janeiro e em Berlim, em mais de quarenta anos de profissionalismo tem atuado como músico de orquestra, solísta e camerísta na Europa e América do Sul, além de pedagogo, tendo publicado álbuns e artigos concernentes à clarineta, bem como vários CDs.

Seu interêsse pela MPB surgiu no início da década de 1960, quando participou do elenco da estréia do musical Pobre menina rica, de Carlos Lyra, com Nara Leão, sob a direção musical de Antonio Adolfo, em Copacabana.

De 1962 a 1964 foi integrante, como membro fundador, do Quinteto Villa-Lobos, com o qual participou da Caravana da Cultura e da tournê pela América do Sul, em missão cultural do Ministério das Relações Exteriores, ambas em 1964.

Integrava o quadro de professores da Orquestra Sinfônica Brasileira do Rio, quando foi contratado como professor da Universidade Federal da Bahia e primeiro-clarinetista da Orquestra Sinfônica da Bahia.

Da Bahia, Berk partiu em 1967 rumo à Alemanha, como bolsista do DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico), fez pós-graduação em Berlim, integrou por concurso as orquestras Filarmônica Húngara e Filarmônica de Stuttgart, e está radicado a Hanover desde 1971.

Paralelamente à suas atividades de pedagogo, concertista e camerísta com sua espôsa-pianista Elisabeth Berk-Seiz (Duo Berk-Seiz) e o Clarion-Ensemble (Quinteto de sôpros e piano), vem se dedicando paralelamente à divulgação do choro (sua paixão por essa forma tão genuína da música brasileira surgiu pelo meio-ambiente, já participava de rodas de choro em Niterói)  com seu grupo Canto do Rio, tendo lançado em 1995 o CD Brazilian Classics' – Heitor Villa-Lobos & Choro - Highlights, pelo selo alemão Ambitus.

Em 2004 convidou o violonista e compositor Daniel Wolff a participar de um evento em Hamburgo. O sucesso desta etapa na carreira dos dois musicistas gerou a produção do CD Coisas da Vida (selo Karmim), contando ainda com a participação especial do percussionista Gaudêncio Thiago de Mello.

Ligações externas 
 https://web.archive.org/web/20160126111046/http://www.buffet-crampon.com/fr/artistes/artiste/wilfried-berk in english
 https://web.archive.org/web/20180527202426/http://www.buffet-crampon.com/fr/artist/wilfried-berk/
 https://www.vandoren-en.com/BERK-WILFRIED-BR_a225.html in english
 https://www.facebook.com/wilfried.berk

Clarinetistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Professores da Universidade Federal da Bahia
Brasileiros de ascendência alemã